Zauberlehrling steht für:

 Der Zauberlehrling, Ballade von Johann Wolfgang von Goethe (1827)
 Der Zauberlehrling (Dukas), Vertonung der Ballade (1897)
 Der Zauberlehrling (Film), deutscher Fernsehfilm, inspiriert durch Goethes Ballade (2017)
 Der Zauberlehrling (Kästner), Romanfragment von Erich Kästner (1936)
 Der Zauberlehrling, Science-Fiction-Roman von Curt Siodmak (1942)
 Der Zauberlehrling, Musical von Robert Persché (2016)
 Zauberlehrling (Oberhausen), eine Installation im Rahmen der Emscherkunst
 Willibald der Zauberlehrling, eine Comicserie